Ел Парадо има више значења:

 Ел Парадо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Парадо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику